Роанок — английская колония в современной Северной Каролине.
 Роанок — остров в Северной Каролине.
 Роанок — река в США.
 Роанок (округ, Виргиния)

Населённые пункты 
 Роанок (Алабама)
 Роанок (Виргиния)
 Роанок (Иллинойс)
 Роанок (Индиана)
 Роанок (Западная Виргиния)
 Роанок (Техас)